Фатхи Башага (род. 20 августа 1962, Мисурата) — ливийский политик и государственный деятель, ранее был министром внутренних дел в Правительстве национального единства Ливии. Действующий премьер-министр Ливии с 10 февраля 2022 года.

Биография 

Родился 20 августа 1962 года в Мисурате. Имеет турецкое происхождение. 

В 1984 окончил авиационный колледж в Мисурате, в 1985 стал тренером-пилотом и проработал им почти 10 лет.

В 1993 покинул ВВС Ливии и занялся бизнесом.

С началом Гражданской войны в Ливии в 2011 присоединился к повстанцам. В 2012 стал членом группировки «Совет шуры Мисураты», участвовал в некоторых боевых операциях.

В 2013 баллотировался на пост министра обороны Ливии, но не смог получить должность.

В 2014 был избран Депутатом Палаты представителей Ливии от Мисураты. Призывал своих сторонников бойкотировать палату. В 2015 назначен Главой Совета обороны.
В октябре 2018 стал министром внутренних дел в Правительстве национального единства Ливии. Находясь в должности министра Башага пытался реорганизовать полицию Ливии.

28 августа 2020 снят с должности на фоне начавшихся в Триполи протестов, однако уже 3 сентября того же года вновь назначен министром внутренних дел.

25 марта 2021 ушёл в отставку в связи с решением участвовать в Президентских выборах..

10 февраля 2022 Палатой представителей Ливии назначен новым Премьер-министром.

Обвинения в участии в пытках в Тюрьме Митига 

Бывший узник тюрьмы в Митиге Раджаб Макрахи, лишившийся глаза в тюрьме, после побега  обратился в Африканский суд по правам человека. Мужчина потребовал призвать к ответу  Фатхи Башагу, который, по утверждению Макрахи, якобы лично вырвал ему глаз.

Смотрите также 

 Тюрьма в Митиге

 Правительство национального единства Ливии

Примечания 

Родившиеся 20 августа
Родившиеся в 1962 году
Политики по алфавиту
Родившиеся в Ливии
Политики Ливии
Политики XXI века
Революционеры Ливии
Действующие руководители государств
Премьер-министры, вступившие в должность в 2022 году